Chomętowo ist der Name von sechs Orten in Polen:
 Chomętowo (Brzeżno) (ehemals Gumtow, Kreis Belgard-Schivelbein), in der Woiwodschaft Westpommern
 Chomętowo (Drawno) (ehemals Großgut, Kreis Arnswalde), in der Woiwodschaft Westpommern
 Chomętowo (Dobiegniew) (ehemals Hermsdorf, Kreis Friedeberg/Neumark), in der Woiwodschaft Lebus
 Chomętowo (Radzanowa), in der Woiwodschaft Masowien
 Chomętowo (Szubin), in der Woiwodschaft Kujawien-Pommern
 Chomętowo (Trzebiatów) (ehemals Gumtow, Kreis Greifenberg), in der Woiwodschaft Westpommern